Defensive Player of the Year er en årlig pris givet i NBA-ligaen til den bedste forsvarspiller fra den foregående sæson. Prisen forkortes til DPOY. Prisen er blevet udelt siden 1982-83 sæsonen. Vinderen vælges ved et panel bestående 124 personer fra sportsmedierne i USA og Canada stemmer.

Rekordvinderende af prisen er Dikembe Mutombo og Ben Wallace, som begge har vundet prisen 4 gange. Blandt aktive spillere er det Dwight Howard og Rudy Gobert, som begge har vundet prisen 3 gange.

Den forsvarende prisvinder er Marcus Smart, som vandt prisen i 2021-22 sæsonen.

Vindere

Kilder 
 ESPN - 'NBA History - Defensive Player of the Year'

Noter 

NBA